Водолаз:
 Водолаз — специалист, на профессиональной основе обученный спускам под воду и приёмам выполнения различных подводных работ в разных видах водолазного снаряжения.
 Водолаз — разговорное название породы ньюфаундленд, а также неудачный советский эксперимент по выведению новой породы на базе ньюфаундленда — Московский водолаз.
 Водолазы — род жуков из семейства прицепышей.

См. также 
 Ныряльщик